Makunouchi Ippo (幕之内一歩) es un personaje ficticio del manga Hajime no Ippo.

Historia 

Es el protagonista de esta serie con un extraordinario potencial en el boxeo y que posee un estilo agresivo de lucha basada en Mike Tyson que ni siquiera él sabía y que lo va mejorando con el tiempo. Su audacia como boxeador se basa en su personalidad tímida y amable fuera del ring. Vive con su madre, Hiroko Makunouchi, es hijo único y ayuda con el negocio familiar que es un barco de pesca, un trabajo que ha permitido el desarrollado su parte inferior del cuerpo lo suficiente como para convertirse en un boxeador eficaz. Cuando era joven, Ippo era constantemente intimidado por bravucones en su escuela, una tarde de regreso a su casa un trío de buscapleitos lo intimidan y comienzan a golpearlo en ese momento el destino quiso que se encontrara con Takamura un famoso boxeador, de una personalidad extrovertida y siempre con un deseo febril de luchar por sus sueños y metas, Takamura decidió ayudarlo, por la golpiza Ippo queda inconsciente y Takamura lo lleva al Kamogawa Gym donde entrena, Ippo recobra la conciencia y Takamura lo ínsita a defenderse de los abusadores y le da un video de Tyson, Ippo lo ve convirtiéndose en inspiración para el boxeo y para renacer, le pide a Takamura que le enseñe a boxear, el cual le pone como prueba para hacerlo, que logre tomar al menos 10 hojas de un árbol con las manos antes de que caigan al piso; creyendo que no va a conseguir dicha meta se retira, pero en el siguiente encuentro que tienen el muchacho lo logra con tan solo una mano. Takamura vio algo en Ippo y lo introdujo al mundo del boxeo. Inmediatamente después de llegar al Gimnasio Kamogawa son impresionados Takamura y Kamogawa con su poder de golpe explosivo y el espíritu en el ring de nunca rendirse. Al igual que él tiene con Takamura, Kamogawa personalmente asume a Ippo como su alumno y empieza con él el camino para convertirse en un boxeador profesional. Desde entonces, Takamura trata a Ippo como un hermano menor y le ha tomado bajo su ala.

Las medidas de Ippo son: 164 cm (5 '4 ") de altura, alcance de 155 cm (5') y pesa 126 libras (57 kg), su talento natural incluyen la resistencia, el equilibrio y el poder en sus golpes para remontar encuentro de boxeo; combinado con su excelente espíritu lucha, todo esto combinado le han permitido superar las deficiencias técnicas.

Su técnica destructiva Dempsey Roll y ha sido un foco particular en la historia y la ha seguido evolucionando a través de la serie. Durante su segunda pelea con Takeshi Sendo, Ippo mostró la forma perfecta de Dempsey Rollex, el Dempsey Rollex no se puede usar si el oponente no retrocede, Ippo combina tres de sus técnicas: Primero el gancho hígado “liver blow”, que fractura las costillas derechas Sendo, Ippo entonces se utiliza una finta con "Sakki" (sed de sangre o instinto asesino), lo que provoca que Sendo refuerce su guardia. Luego Ippo sigue con el puño de la Gacela “Gazelle Punch” (un uppercut con la fuerza de las piernas por el poder adicional), lo cual provoca la abertura en la guardia de Sendo. Aprovechando la oportunidad del Sendo se sorprendió, entonces Ippo utiliza Dempsey Rollex que golpeó Sendo un par de veces antes de noquearlo. Lo cual hace que gane el título de campeón de peso pluma a sus 19 años, ha logrado defender 7 veces su título, Ippo utiliza el mismo patrón de ataque a su primera defensa del título con Sanada, pero debido a los daños que sufrió su ataque se detuvo después de un par de hits. En su quinta defensa del título de campeón Ippo se enfrenta a Sawamura y sus terribles contras, Ippo añade a Dempsey Rollex una rápida parada y arranque para evitar cualquier contra lo cual le permite remontar y ganar por KO, después del encuentro Makunouchi decide sellar temporalmente el Dempsey Rollex con el fin de perfeccionar las bases del boxeo y convertirse en un boxeador más completo y sigue desarrollando su parte inferior del cuerpo para poder utilizar el Dempsey Rollex y sus variaciones sin arriesgarse a una lesión. 

Después de que se canceló un nuevo encuentro con Ichiro Miyata, Ippo perdió su impulso y pensó en retirarse del boxeo. Sin embargo, con la ayuda de Mari Iimura y las palabras de sus amigos y sus anteriores oponentes, fue capaz de encontrar a su verdadero objetivo que es llegar a ser fuerte y volvió a Kamogawa Gym para continuar Boxeo. Kamogawa decide impulsado por la nueva determinación de Ippo a aspirar por el Título Mundial, pero que la ruta más cortan para llegar a estar número 1 (Primero en el Ranking) era derrotar al campeón GFA Miyata, pero por lo sucedido Kamogawa le dice a Ippo que van a tomar un camino diferente, el cual es derrotar a todos los campeones Nacionales que conforman la OPBF, la obtención de sus clasificaciones del WBC y convertirse en un campeón no oficial OPBF. Lo cual da a entender que Ippo se va a enfrentar a un total de 18 campeones, los campeones de Samoa Americana, Australia, Fiyi, Guam, Hawái, Hong Kong, India, Indonesia, Corea (Norte y Sur), Mongolia, Nueva Zelanda, PAMA (Asociación Profesional de Artes Marciales ), Papúa Nueva Guinea, Filipinas, República de China, Tailandia, Tonga y Samoa Occidental.

Se inicia el Encuentro de Supervivencia de Campeones Asiáticos "Survival Match of Asian Champions", como primer objetivo tiene al campeón de Tailandia Jimmy "Scratch J." Sisphar, donde Ippo añade en la rotación del Dempsey Roll un uppercut y adquiere su apodo como boxeador “el dios del viento” esto por las poderosas ráfagas de viento que se generan cuando golpea, como segundo objetivo se enfrenta al campeón de Filipinas Malcolm "El Mago" Gedo, al vencerlo continua con el campeón de Indonesia Woli que después de una remomntada impresionante termina ganando por supuesto por remontada. 
A un paso de llegar a pelear contra Martínez, Ippo se debió enfrentar a un duro rival mexicano llamado Alfredo González apodado como Metzli (Alfredo se caracteriza por ser un contador poderoso y teniendo también una faceta de pura violencia por la cual se ganó su apodo), Ippo durante la pelea intento probar que su boxeo y el de Kamogawa eran de talla mundial, en cambio Alfredo en su modo Metzli al final de la pelea se negó a ser un trampolín al mundo para Ippo, después de 7 asaltos de una pelea que llevó al límite a ambos boxeadores, Alfredo noquea a Ippo con una contra remontando la pelea a su favor, resultando esto como la segunda derrota del protagonista.

Luego de su derrota contra González, Ippo después de meses entrenando desarrolla un nuevo Dempsey Roll con forma libre, para su pelea de regreso el Dios del Viento (apodo de Ippo) se enfrenta al campeón filipino Antonio Guevara rival el cual era Zurdo, Ippo durante la pelea domina al principio pero a medida que avanza Ippo siente los síntomas del Puch Drunk (impidiendole medir bien las distancias) que la pelea contra González (y los daños acumulados de sus peleas anteriores) le dejó y la poca experiencia de pelear contra un zurdo dieron como resultado su tercera derrota.

Su récord actual como un boxeador profesional es de 26 encuentros, 23 victorias y 3 derrotas con 23 nocauts, aunque Ippo actualmente se encuentra retirado como boxeador. Sus tres derrotas en su carrera respectivamente fueron frente a Eiji Date peleando por el título peso pluma japonés, la segunda frente a Alfredo González en su intento por alcanzar a Ricardo Martínez que es el actual campeón del mundo y la tercera en su fallido regreso contra Antonio Guevara  .

Estilo de Boxeo 
Ippo es un boxeador clásico “in-fighter” y es muy conocido por sus victorias KO por remontada, su defensa de estilo Peek-a-Boo y sus fuertes golpes que incluyen tres firmas de golpes: gancho Hígado “liver blow”, puño de la Gacela “Gacela Punch”, y el Dempsey Roll o La Técnica Dempsey, el cual consiste en balancearse de un lado a otro, de manera que al mover la cabeza forma un 8 invertido, el modelo de golpes utilizados por Mike Tyson, Floyd Patterson, y Jack Dempsey, respectivamente también suele tener un abuso del Dempsey roll ocupando lo en casi todas sus peleas exceptuando algunas como contra Hamer Nao.

Técnicas 

Posiciones de Defensa:

-Guardia de Orejas

-Bloqueo con Hombros.

-Bloqueo de Brazos Cruzados.

Golpes:

-Gancho al Hígado “Liver Blow”:
Poderoso golpe de Ippo, consiste en golpear directamente al hígado con un gancho causando graves daños en su rival.

-Golpe de Gacela “Gazelle Punch”: 
Creado por Floyd Patterson, es un uppercut con la fuerza adicional de las piernas al impulsarse con un salto. 

-El Dempsey Roll o La Técnica Dempsey:
Consiste en balancearse de un lado a otro, de manera que al mover la cabeza forma un 8 horizontal, creado originalmente por Jack Dempsey, con su variante, que incluye las fintas y el stop, además de una pequeña variación mostrada contra Jimmy Sisfer, lanzando un Uppercut, modificando el movimiento de izquierda-derecha a uno vertical.

-Dempsey Roll 2.0:
Es la evolución del Dempsey Roll; el cual Ippo puede frenar para evitar contras y continuar golpeando, aunque esta técnica es peligrosa debido a la alta tensión que provoca en la cintura y pierna de Ippo.

-Diagonal Dempsey Roll:
Es la última evolución del Dempsey Roll; el cual tienen un movimiento tanto vertical como horizontal, lo que elimina el punto débil de su predecesor contra las contras.

-Sakki (sed de sangre o instinto asesino):
Es la mejor finta que existe, “golpear sin tener que golpear” descripción realizada por Nekota Ginpachi.

-Heart-Break Shot:
Rompe Corazones, golpe utilizado por Date Eiji usando el Cokscrew, Ippo lo comienza a usar aprovechando su increíble fuerza en sus golpes, lo usa por primera vez contra Malcolm Gedo.

-Jolt Blow:
Es un golpe que utiliza el 100% de su peso en él, Ippo lo aprende peleando contra Jimmy " Scratch J." Sisphar que lo utiliza.

Defensas del Título de Campeón Nacional Japonés 

- 1º: Sanada Kazuki ( ex campeón de peso supergallo ) 1º Ranking

- 2º: Hammer Nao 7º Ranking(antiguo kouhai)

- 3º: Yi Yonsu 5º Ranking

- 4º: Iwao Shimabukuro 1º Ranking

- 5º: Sawamura Ryuuhei 3º Ranking

- 6º: Karasawa Takuzou 7º Ranking(Kouhai de Sanada)

- 7º: Keiichi Take 1º Ranking

- 8º: Kojima Hisato 8º Ranking

Survival Match of Asian Champions 

- 1°: Campeón de Tailandia Jimmy "Scratch J." Sisphar

- 2°: Campeón de Filipinas Malcolm "El Mago" Gedo

- 3°: Campeón de Indonesia Wally

Peleas 
perdió - Antonio Guevara KO 4(10), 2:45 1999-01-??, Tokio, Japón "Combate de regreso"

perdió - Alfredo Gonzales KO 7(10), 1:17 1998-03-21, Tokio, Japón "Vamos por el Mundo"

ganó - Kojima Hisato KO 1(10), 2:07 1997-??-??, Tokio, Japón "Defensa del título" 

ganó - Woli KO 8(10), 2:13 1997-05-22 Tokio, Japón "Sin Defensa"

ganó - Malcolm Gedo KO 8(10), 2:37 1997-02-15 Tokio, Japón "Sin Defensa"

ganó - Jimmy Sisphar KO 4(10), 2:30 1996-08-01 Tokio, Japón "Sin Defensa"

ganó - Take Keiichi KO	6(10), 1:00 1996-01-25 Tokio, Japón "Defensa del título"

ganó - Karasawa Takuzou KO 2(10), 2:15	1995-10-03 Tokio, Japón "Defensa del título"

ganó - Sawamura Ryuuhei KO 7(10), 1:15	1995-06-15 Tokio, Japón	"Defensa del título"

ganó - Shimabukuro Iwao KO 7(10), 2:15	1995-03-21 Tokio, Japón	"Defensa del título"

ganó - Yi Yonsu KO 1(10), 0:32	1994-12-20 Tokio, Japón	("Batalla de los Halcones") "Defensa del título"

ganó - Hammer Nao KO 2(10), 2:42 1994-08-20 Tokio, Japón "Defensa del título"

ganó - Sanada Kazuki KO 5(10), 2:33 1994-04 Tokio, Japón "Defensa del título"

ganó - Sendo Takeshi	KO 7(10), 1:34 1993-11-20 Tokio, Japón	"Lallapallooza" Título

ganó - Ponchai Chuwatana KO 2(10), 2:00 1993-07-11 Tokio, Japón

perdió - Date Eiji KO 5(10), 2:32 1993-02 Tokio, Japón "Título"

ganó - Volg Zangief KO	5(6), 1:21 1992-10 Tokio, Japón ("Final Torneo Clase A")

ganó - Saeki Takuma KO	4(6), 2:12 1992-07 Tokio, Japón
	
ganó - Okita Keigo KO	1(6), 2:58 1992-06 Tokio, Japón
	
ganó- Sendo Takeshi KO 3(6), 3:00 1992-02 Osaka, Japón "Novato Japón, ESTE contra OESTE"

ganó - Mashiba Ryo KO	3(6), 2:13 1991-12 Tokio, Japón "Novato del Año"

ganó - Hayami Ryuuichi	KO 1(4), 2:59 1991-11 Tokio, Japón(Semifinal Torneo de Novatos)

ganó - Kobashi Kenta KO 4(4), 2:58 1991-08 Tokio, Japón(Torneo de Novatos)

ganó - Jason Ozuma KO 2(4), 2:52 1991-06 Tokio, Japón(Primer Combate Torneo de Novatos)

ganó - Fujiwara Yoshio	KO 1(4), 2:50 1991-02 Tokio, Japón
	
ganó- Oda Yusuke KO 3(4), 2:35 1991-01 Tokio, Japón Alias "Debut"

Personajes de Hajime no Ippo
Personajes de manga y anime
Boxeadores ficticios
Personajes masculinos en anime y manga
en:List of Fighting Spirit characters#Ippo Makunouchi